

Cinéma 

 The Crew, film australien de Donald McAlpine sorti en 1976 ;
 The Crew, film américain de Carl Colpaert sorti en 1994 ;
 The Crew, film américain de Michael Dinner sorti en 2000 ;
 The Crew, film britannique de Adrian Vitoria sorti en 2009 ;
 The Crew, film russe de Nikolaï Lebedev sorti en 2016.

Télévision 

 , série télévisée américaine de Linda Day, Steve Zuckerman, Amanda Bearse, Lex Passaris et James Widdoes diffusée de 1995 à 1996 ;
 , série télévisée américaine de comédie diffusée sur Netflix en 2021.

Musique 

 The Crew, groupe de musique blues.

Jeu vidéo 

 The Crew, jeu vidéo de course édité par Ubisoft et sorti en 2014.

Jeu de société 

 The Crew, jeu de société de Thomas Sing sorti en 2019.